Jan Zijp Mz., burgemeester van Twisk van 1834 tot en met 1847
 Jan Zijp Kzn. (1846-1897), burgemeester van Abbekerk van 1880 tot en met 1897; lid van de Tweede Kamer en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
 Jan Zijp Kzn. (1865-1945), burgemeester van Venhuizen
 Jan Zijp, burgemeester van Abbekerk van 1935 tot en met 1946